Музыкант — многозначный термин.

 Музыкант — человек, который играет на каком-либо музыкальном инструменте или занимается музыкой профессионально.
 «Музыканты» — одно из прозвищ наёмников ЧВК «Вагнер».

Фамилия 
 Музыкант, Рафаил Александрович (Шаевич; 1904—1938) — советский кинорежиссёр, сценарист.
 Музыкант, Юрий Александрович (Шаевич; 1900—1963) — советский актёр и режиссёр.

В культуре 
 «Музыкант» () — кинофильм, 1962, США, реж. Мортон Дакоста.
 «Музыкант» () — кинофильм, 1992, Мексика, США, реж. Роберт Родригес.
 «Музыкант» — песня Константина Никольского.

См. также 
 Музыкантов